Дроку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 50 км на північний захід від Парижа, 39 км на північний захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 184 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 508,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Дрокур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Дрокур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін